De Tampa Bay Buccaneers (of simpelweg de Buccaneers of de Bucs) is een professioneel American footballteam uit Tampa, Florida. Ze komen uit in de zuiddivisie van de National Football Conference (NFC), wat onderdeel is van de National Football League (NFL).

De Buccaneers betraden, gelijktijdig met de Seattle Seahawks, de NFL in 1976, omdat er plaats was voor twee nieuwe teams. In de eerste twee seizoenen dat het deelnam verloor het team zijn eerste 26 wedstrijden op een rij (een NFL-record). Na een goede periode van 1979 tot 1982, lukte het de Buccaneers veertien seizoenen lang niet om zich te plaatsen voor de play-offs. Toch wist de ploeg de Super Bowl te winnen in 2003. Sindsdien ging het echter weer bergafwaarts: de Super Bowl-zege was de laatste overwinning in een play-offwedstrijd, na 2007 hebben ze de play-offs niet meer gehaald en van 2011 tot 2014 werden ze viermaal op rij laatste in hun divisie.

In 2021 echter behaalden zij verrassend hun tweede Super Bowl overwinning.

Naam 
Een panel van lokale sportverslaggevers en vertegenwoordigers van het nieuwe team kozen de naam Buccaneers (boekaniers) uit een lijst met meer dan vierhonderd suggesties. Dit was een knipoog naar de piraten die in de zeventiende eeuw roofden aan de Floridiaanse kust.

Stadion 
De Buccaneers speelden oorspronkelijk in het Tampa Stadium, maar toen eigenaar Malcolm Glazer in de jaren 90 een nieuw stadion voor zijn team wilde, werd het Raymond James Stadium gebouwd. Sinds 1998 zijn de Buccanneers actief in het nieuwe stadion, terwijl het Tampa Stadium daarna gesloopt werd.

Resultaten

Eregalerij 

Super Bowls (2)
 Super Bowl XXXVII (2002), Super Bowl LV (2020)

Conference-titels (2)
 2002, 2020

Divisie-titels (8)
 1979, 1981, 1999, 2002, 2005, 2007, 2021, 2022

Deelnames play-offs (13)
 1979, 1981, 1982, 1998–2002, 2005, 2007, 2020–2022

Bekende (oud-)spelers 
 Derrick Brooks, kreeg in 2002 de Defensive Player of the Year Award.
 Warrick Dunn, kreeg in 1997 de Offensive Rookie of the Year Award.
 Dexter Jackson, kreeg in 2002 de Super Bowl Most Valuable Player Award.
 Warren Sapp, kreeg in 1999 de Defensive Player of the Year Award.
 Lee Roy Selmon, kreeg in 1979 de Defensive Player of the Year Award.
 Carnell Williams, kreeg in 2005 de Offensive Rookie of the Year Award.
 Tom Brady, zevenvoudig Super Bowl-winnaar.

Externe link
Officiële website

National Football League
Amerikaanse American footballclub
Sport in Tampa